Микл (Mickle) — фамилия; славянский аналог: Михайличенко.

 Микл, Джим (; род. 1979) — американский кинорежиссёр.
 Микл, Кимберли (род. 1984) — австралийская легкоатлетка (метатель копья).

См. также 
 Михайличенко

Примечания